Высокогорское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Высокогорское сельское поселение — Кавалеровский район, Приморский край — упразднено в 2015 году.
 Высокогорское сельское поселение — Высокогорский район, Татарстан.